Sadolin ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Sadolin (* 1933), dänische Schauspielerin
 Frode Sadolin (1866–1951), dänischer Mediziner  
 Gunnar Asgeir Sadolin (1874–1955), dänischer Unternehmer  
 Ebbe Sadolin (1900–1982), dänischer Karikaturist und Illustrator
 Hans Jørgensen Sadolin (1527/28–1600), dänischer lutherischer Geistlicher und Dichter  
 Jørgen Sadolin (~1490–1559), dänischer Reformator und Bischof
 Knud Sadolin (1878–1960), dänischer Unternehmer  

Sadolin steht für:

 Sadolin, Markenname für Holzlacke des Unternehmens AkzoNobel